Ballnus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ballnus (* 1979), deutscher Gitarrist
 August Ballnus (1807–1871), deutscher evangelischer Theologe